Synsphyronus är ett släkte av spindeldjur. Synsphyronus ingår i familjen gammelekklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gammelekklokrypare
Synsphyronus